Ово је списак произвођача бицикала сортиран према азбучном реду.

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М
 -{Merida Industry Co.}-, Ltd основана 1972. године.
 -{Marin}-
 -{Mercx}-
 -{Mistral}-
 Mercurio (Mexico)

О

Њ

О

П

Р 
 -{Radon}-
 -{Rocky Mountain}-
 -{Red Bull}-
 -{Ridley}-
 -{Rog}-
 -{Ram Bikes}-

С

Т 
 -{Trek Bicycle Corporation}-, основана 1976. године
 -{Tomac}-
 -{Time Bikes}-

Ћ

У

Ф 
 -{Felt}-
 -{Focus}-
 -{Fuji}-

Х 
 -{Heavy tools}-
 -{Haro}-

Ц 
 -{Colnago}-
 -{Coppi}-
 -{Carrera}-
 -{Cult}-
 -{Cube}-
 -{Canyon}-
 -{Cervelo}-
 -{Cannondale}-
 -{Capriolo}-
 -{Corratec}-
 -{Crescent}-

Ч

Џ

Ш

Види још 
 Списак бициклиста
 Списак бициклистичких тимова

Спољашње везе 

 Списак произвођача бицикала и рамова бицикала

Бициклизам